Piérard ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Piérard (1905–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Henri Joseph Marius Piérard (1893–1975), römisch-katholischer Bischof von Beni
 René-Joseph Piérard (1899–1994), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Châlons